

Pessoas 
 Roger Penrose
 Roland Penrose
 Edith Penrose

Localidades 

 Penrose (Colorado)

Outros 
 Processo Penrose
 Medalha Penrose
 Diagrama de Penrose
 Triângulo de Penrose
 Escada de Penrose

Desambiguação